Grão Mogol (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Grão Mogol (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais